Medailon (z francouzštiny medaillon, malá medaile) může znamenat:

 Medaile
 Medailon (architektura) – kruhový nebo oválný dekorativní prvek s plastikou nebo obrazem, nejčastěji portrétem
 Medailon (žurnalistika) – krátký text, obvykle o významné osobnosti 
 Medailon (šperk) – kruhový nebo oválný přívěsek s reliéfem nebo obrázkem
 Medailon (povídka) – povídka od E. A. Poea
 Medailon (film) – film s Jackie Chanem